Коштялек () — чешская фамилия. Известные носители:
 Коштялек, Йозеф (1909—1971) — чехословацкий футболист, полузащитник.
 Коштялек, Ян (род. 1995) — чешский хоккеист, защитник.